Хлори́ды фо́сфора:
 Хлорид фосфора(III)
 Хлорид фосфора(V)